Altstädter Lazarett steht für:

 Altstädter Lazarett (Bayreuth), Bayern
 Altstädter Lazarett (Hannover), Niedersachsen

Siehe auch:
 Altstädtisches Spital in Kempten (Allgäu), Bayern